Теспе:

 Теспе — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Теспе — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Теспе — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.